Rannersdorf heißen folgende geographische Objekte:

in Deutschland
 Rannersdorf (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Rannersdorf (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham, Bayern
 Rannersdorf (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern
 Rannersdorf (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Rannersdorf (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern

in Österreich:

Niederösterreich:
 Rannersdorf an der Zaya, Katastralgemeinde von Hauskirchen, Bezirk Gänserndorf
 Rannersdorf (Gemeinde Hafnerbach), Katastralgemeinde und Ortschaft von Hafnerbach, Bezirk Sankt Pölten-Land
 Rannersdorf (Gemeinde Schwechat), Katastralgemeinde und Ortschaft von Schwechat, Bezirk Bruck an der Leitha

Steiermark:
 Rannersdorf (Gemeinde Mettersdorf), Katastralgemeinde von Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark